Английската футболна лига (EFL) е състезание в групи, в което участват асоциирани професионални футболни клубове от Англия и Уелс. Тя включва групите (лигите) от II, III и IV ниво в Системата на английската футболна лига, известна като Пирамида: Чемпиъншип, Английска първа футболна лига и Английска втора футболна лига.

Основана е през 1888 г. като Футболна лига и е най-старото подобно състезание в световния футбол. Това е била футболната лига на най-високо ниво в Англия от основаването ѝ до 1992 г., когато най-добрите 22 клуба се отделят, за да формират Висшата лига.

Трите лиги под Висшата лига са първенствата Чемпиъншип, Английска първа футболна лига и Английска втора футболна лига, обикновено с 24 клуба във всяка дивизия (общо 72; през сезон 2019 – 2020, Първа лига е намалена до 23 след експулсирането на Бери). След завършване на първенството първите няколко отбора от всяка лига получават като промоция класиране за участие в по-горната лига през следващия сезон, а последните няколко изпадат в по-долна лига. Въпреки че е основно състезание за английски клубове, също участват и клубове от Уелс – Кардиф Сити, Суонси Сити и Нюпорт Каунти, а в миналото са били членове Рексхам, Мерти Таун и Абърдаре Атлетик.

Футболната лига е била свързана със спонсор на титлата между 1983 и 2016 г. Тъй като този спонсор се променя през годините, лигата също е известна с различни имена . Започвайки от сезон 2016/17, лигата се отдалечава от това да има спонсор за титлата, преименувайки се като Английска футболна лига (ЕFL), по същия начин както Висшата лига е известна като „EPL“ в международен план. 

Английска футболна лига е също името на ръководния орган на състезанието в лигата, като този орган организира и две състезания за нокаутни купи, Купата на Футболната лига и Трофея на Футболната лига. Оперативният център на Футболната лига е в Престън, а търговският му офис е в Лондон . Търговският офис преди е бил базиран в Лидъм Сейнт Анс, след първоначалния си период в Престън.

Структура и състав 
По-долу са изброени клубовете-членове на Английската футболна лига за сезон 2019 – 20. Бери е отстранен от лигата на 27 август 2019 г. От 1888 г. е имало общо 143 членове на футболната лига. Първоначално клубовете от долниите дялове е трябвало да кандидатстват за преизбиране всяка година, което е било гласувано от всички останали членове. Уолсол държи рекорда за най-много кандидатствания за Футболната лига. Списъкът на бившите клубове на английската футболна лига включва всичките 20 настоящи членове на Висшата лига, заедно с различни отпаднали, отстранени или несъществуващи клубове.

Чемпиъншип 

 Барнзли
 Бирмингам Сити
 Брентфорд
 Бристъл Сити
 Блекбърн Роувърс
 Кардиф Сити
 Чарлтън Атлетик
 Дарби Каунти
 Фулъм
 Хъдърсфийлд Таун
 Хъл Сити
 Лийдс Юнайтед
 Лутън Таун
 Мидълзбро
 Милуол
 Нотингам Форест
 Престън Норт Енд
 Куинс Парк Рейнджърс
 Рединг
 Шефилд Уензди
 Стоук Сити
 Суонзи Сити
 Уест Бромич Албион
 Уигън Атлетик

Първа лига 

 Акрингтън Станли
 Уимбълдън
 Блекпул
 Болтън Уондърърс
 Бристъл Роувърс
 Бъртън Албиън
 Ковънтри Сити
 Донкастър Роувърс
 Флитвуд Таун
 Джилингам
 Ипсуич Таун
 Линкълн Сити
 Милтън Кийнс Донс
 Оксфорд Юнайтед
 Питърбъроу Юнайтед
 Портсмут
 Рочдейл
 Ротерем Юнайтед
 Шрусбери Таун
 Саутенд Юнайтед
 Съндърланд
 Транмиър Роувърс
 Уиком Уондърърс

Втора лига 

 Бредфорд Сити
 Кеймбридж Юнайтед
 Карлайл Юнайтед
 Челтенхам Таун
 Colchester United
 Кроули Таун
 Крю Александра
 Eкситър Cити
 Форест Грин Роувърс
 Гримсби Таун
 Лейтон Ориент
 Макълсфийлд Таун
 Мансфийлд Таун
 Моркамб
 Нюпорт Каунти
 Нортгемптън Таун
 Олдъм Атлетик
 Порт Вейл
 Плимут Аргайл
 Солфорд Сити
 Скънторп Юнайтед
 Стивънидж
 Суиндън Таун
 Уолсол

Смяна на лигата 
Издигането в по-горна и изпадането в по-долна дивизия (лига) е основна характеристика на Английската футболна лига и се разширява допълнително, за да позволи на клубовете от този шампионат да обменят места с най-ниско поставените клубове във Висшата лига, а долните клубове от Втора лига да се сменят с най-добрите клубове на дивизията „Национална конференция“, като по този начин интегрира Лигата в английската футболна пирамида.

Три клуба от най-горната част на класирането печелят промоция от Футболната лига за участие във Висшата лига, като най-долните три клуба от Висшата лига заемат местата им. В долния край на класирането последните два клуба от най-долната Втора лига губят статута си на участници в Английската футболна лига с изпадане в Националната конференция, докато два отбора от тази дивизия се присъедини към Втора Лига вместо тях.

Преминаването в по-горна дивизия (лига) може да стане директно за първите 2 или 3 отбора в класирането или чрез плейофи за един от следващите 4. Изпадането е директно за последните от 2 до 4 отбора.

Източници 

Английска футболна лига
Английска футболна лига